Dantcha steht für:

 Dantcha (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Dantcha (Tanout), Dorf in der Gemeinde Tanout in Niger